Score kan syfta på:

 Score (musikalbum) – en box med DVD:s och CD:s av det amerikanska bandet Dream Theater, utgiven 2006
 Score! – svenska punkbandet Candysucks debutalbum från 1997
 Golfscore – antal slag i golf
 Scorekort – en blankett på vilken en spelare eller markör antecknar antalet slag
 SCORE - Stockholms center för forskning om offentlig sektor

Geografi
 Score Head – en udde i Storbritannien
 Score Ridge – en bergstopp i Antarktis

Se även
 Poäng

Referenser